União kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 União dos Palmares (ort), Alagoas, 
 União (ort), Piauí, 
 Jaguaruana (ort), Ceará, 
 Porto União (ort), Santa Catarina, 
 Amambai (ort i Brasilien), Mato Grosso do Sul, Amambaí, 
 União (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar